ГТРК «Калининград» — филиал ФГУП «Всероссийская государственная телерадиокомпания» в Калининградской области.

Теле- и радиоканалы 
 Россия-1 Калининград
(по будням 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, с 08:00 до 08:30, с 08:34 до 08:56, в 13:30, 20:05, в субботу 07:00, 07:20, воскресенье 07:00)
 Россия-24 Калининград
(по будням 21:00, воскресенье в 12:00 и 19:30)
Запад 24
 Радио России Калининград
(по будням 07:45 до 08:00, с 10:30 до 11:00, с 17:10 до 18:00, по выходным с 10:10 до 11:00)
 Радио Маяк Калининград
(по будням 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50 и 18:50
 Вести FM Калининград 
(ежедневно, 09:57, 12:57, 16:57)

История 
 1947 год — начало регулярного радиовещания.
 25 июня 1958 г. организована Калининградская студия телевидения, которая начала свою работу с 1 июля, а с 7 августа начаты регулярные телепередачи.
 2 августа 1958 г. в эфир вышла первая передача калининградского телевидения.
 1960 год — на Центральном телевидении прошла прямая трансляция парада ДКБФ, организованная калининградским телевидением.
 В 1975 г. калининградское телевидение впервые начало готовить не только черно-белые, но и цветные передачи.
 В 1982 г. калининградское телевидение начало осуществлять эфир на отдельном 6-м метровом канале, где в дальнейшем будет вещать в паре с телеканалом «Каскад». 
 Приказом Министерства печати и информации от 5 февраля 1992 года была создана Государственная телерадиокомпания «Янтарь».
 В конце 1992 г. редакция радио получила три радиовещательных студии и 8 аппаратных в новом здании на берегу Нижнего озера, на улице Клинической, в современном телерадиокомплексе.
 15 апреля 1998 г. на 27-й дециметровой частоте создаётся третий собственный телеканал телерадиокомпании «Янтарь», вещавший до 2004 года в паре с ТРК Дюны.
 24 ноября 2006 г. завершился процесс реорганизации ГТРК «Янтарь». Компания стала филиалом ФГУП «ВГТРК» и была переименована в ГТРК «Калининград».
 7 ноября 2019 г. ГТРК «Калининград» перешла на работу в формате HD.
 2 марта 2020 г. на базе ГТРК «Калининград» запущен телеканал «Запад 24».
 3 марта 2022 г. у ГТРК «Калининград» появился  свой Telegram-канал https://t.me/gtrk_kaliningrad

Программы 
 «Вести-Калининград» — главная информационная программа телерадиокомпании.
 «Утро России. Калининград» — утренние выпуски новостей на телеканале «Россия-1».
 «Местное время. Воскресенье»
 «Вести. Экономика» — новости калининградской экономики.
 «Вести. Право» — правовая калининградская программа.
 «Служу на Балтике-служу России»- программа о буднях армии и военных.
 «Наша безопасная дорога»
 «Угол зрения»
 «Действующие лица»
 «Город живёт»
 «Наследие»
 «Главный герой»
 «Парламентские вести»

Архивные телепроекты 
 «Пиши и читай» — поэтический телепроект ГТРК «Калининград» (с 15.07.2019 по 08.05.2020)
 «Понятная наука» (с 29.06.2019 по 21.03.2020)
 «Читай и помни»- поэтический телепроект ГТРК «Калининград» (с 03.03.2020 по 21.06.2020)
 «Планета океан» (с 08.12.2017 по 27.09.2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ГТРК «Калининград»

Филиалы ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Бывшие федеральные государственные унитарные предприятия РФ